Rothhof ist Name folgender Orte und Ortsteile:

in Bayern:
 Rothhof (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels
 Rothhof (Bischberg), Ortsteil der Gemeinde Bischberg, Landkreis Bamberg
 Rothhof (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Rothhof (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth
 Rothhof (Schwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Dachau
 Rothhof (Sulzfeld), Einöde der Gemeinde Sulzfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Rothhof (Weitramsdorf), Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern

in Polen:
 Alt Rothhof (Stary Targ), frühere deutsche Bezeichnung für den Ortsteil Stary Dwór des Dorfes Stary Targ in der Woiwodschaft Pommern
 Rothhof (Stary Targ), frühere deutsche Bezeichnung für den Ortsteil Czerwony Dwór des Dorfes Stary Targ in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Rothof
 Rotehof
 Rotthof
 Rotthoff
 Rotenhof
 Rother-Hof